Oplegging (constructieleer)
 Steunpunt (Vlaanderen), beleidsorgaan
 Steunpunt (wiskunde)